Mecklenburgische Bäderbahn steht für:

 Mecklenburgische Bäderbahn Molli zwischen Bad Doberan und Kühlungsborn, siehe Bäderbahn Molli
 Mecklenburgische Bäderbahn, frühere Betreibergesellschaft der Bahnstrecke Rövershagen–Graal-Müritz